Parrott (Georgia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Andrew Parrott (1947), Brits dirigent
 John Parrott (1964), Engels snookerspeler
 Kyle Parrott (1985), Canadees langebaanschaatser
 Travis Parrott (1980), Amerikaans tennisser